Il campionato di Superliga 2015-2016 (detta anche Jelen SuperLiga per motivi di sponsorizzazione) è stata la decima edizione della massima serie del campionato serbo di calcio. La stagione è iniziata il 17 luglio 2015 ed è terminata il 21 maggio 2016. La  ha vinto il campionato per la terza volta.

Stagione

Novità 
I due posti lasciati da Radnički Kragujevac e Donji Srem, retrocessi al termine della stagione precedente, vengono presi dalle neopromosse Javor Ivanjica e Radnik Surdulica. Viene promosso anche il Metalac, terzo in Prva Liga e vincente nel play-off contro il Napredak Kruševac.

Regolamento 
Il format del campionato cambia rispetto agli anni precedenti. Il classico girone all'italiana, infatti, servirà soltanto a dividere le squadre in due fasi successive. Le classificate dal 1º all'8º posto si giocheranno nella poule scudetto il titolo di campione e i piazzamenti UEFA, mentre quelle dal 9° al 16° la salvezza. Le ultime due retrocedono direttamente.
La squadra campione di Serbia è ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2015-2016.
La seconda e la terza classificata sono ammesse al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2015-2016.

Squadre partecipanti

Prima fase

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla poule scudetto
      Ammessa alla poule retrocessione

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Classifica marcatori 
Aggiornata al 24 maggio 2016

Poule scudetto

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Serbia e ammessa alla UEFA Champions League 2016-2017
      Ammesse alla UEFA Europa League 2016-2017

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Poule retrocessione

Classifica finale 

Legenda:
      Retrocesse in Prva Liga 2016-2017

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Verdetti finali 
 Stella Rossa (1ª classificata) Campione di Serbia 2015-2016 e qualificata alla UEFA Champions League 2016-2017.
 Partizan (2ª classificata), Čukarički Stankom (3ª classificata) e Vojvodina (4ª classificata) qualificate in UEFA Europa League 2016-2017.
 OFK Belgrado (15ª classificata) e Jagodina (16ª classificata) retrocesse in Prva Liga Srbija.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
2015-2016